Дин Джо́зеф Но́ррис (; род. 8 апреля 1963, Саут-Бенд, Индиана) — американский актёр, наиболее известный по роли агента УБН Хэнка Шрейдера в сериале «Во все тяжкие», телеканала AMC, и по роли Джима Ренни в телесериале «Под куполом».

Ранние годы 
Норрис родился в Саут-Бенте, Индиана, в семье Джека Норриса, владельца мебельного магазина, и Рози Норрис. Имеет 4-х сестер. Норрис окончил среднюю школу Клей в Индиане, а затем в 1985 Гарвардский колледж, где он специализировался в области социальных наук. Он также посещал Королевскую академию драматического искусства.

Хромота Норриса — это результат несчастного случая в его раннем детстве, когда он был тяжело ранен во время игры в футбол со своими сестрами. Когда мяч выкатился на улицу, нога Дина попала под встречную полицейскую машину, водители были не в состоянии увидеть перебегающего дорогу маленького Норриса. Эта хромота изображена в его роли в фильме «Фирма», а также в сериале «Во все тяжкие».

Личная жизнь 
По данным на май 2010 года Норрис и его жена Бриджит живут неподалёку от Лос-Анджелеса. У них есть пятеро детей.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале